Palazzo Pubblico es el nombre de varios edificios públicos:
 Palazzo Pubblico (San Marino)
 Palazzo Pubblico (Siena)